Schaltenbrand ist der Familienname folgender Personen:

 Agat Schaltenbrand (1926–2018), Schweizer Malerin und Zeichnerin
 Georg Schaltenbrand (1897–1979), deutscher Neurologe